Vesperbild (The Cloisters) - beeld oorspronkelijk afkomstig uit de Rijnvallei
 Vesperbild (Meester van Rabenden) - beeld van de Meester van Rabenden
 Vesperbild (Meester van Grosslobming) - beeld van de Meester van Grosslobming

 Maria Vesperbild - plaats in Beieren, Duitsland

Zie ook
 Pieta (doorverwijspagina)